Serach steht für:
 Serach, ein Ortsteil von Esslingen

Serach ist der Name folgender Personen:
 Serach, u. a. ein Zwillingssohn der Tamar
 Serach (Chasaren), chasarische Königin 

Siehe auch:
 Seracher Dichterkreis